En mitologia grega, Medusa (mitologia) és una de les tres Gòrgones.
 En biologia, una medusa és un animal cnidari.
 En astronomia, el (149) Medusa és un asteroide.
 La La Medusa va ser un vaixell que va naufragar i va inspirar:
 una pintura de Théodore Géricault, El rai de la Medusa (Le Radeau de la Méduse) (1819),
 una pel·lícula de Iradj Azimi, El naufragi de "La Medusa" (1998).